Соревнования по кёрлингу в рамках зимней Универсиады 2019 года проходили со 2 марта по 10 марта в городе Красноярск, во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Разыгрывались 2 комплекта наград.

В мужском турнире чемпионом стала (2-й раз в истории зимних Универсиад) команда Норвегии, победившая в финале команду Канады. Бронзовые медали получила победившая в матче за 3-е место команда Великобритании.

В женском турнире чемпионом стала (1-й раз в истории зимних Универсиад) команда Швеции, победившая в финале команду Республики Корея. Бронзовые медали получила победившая в матче за 3-е место команда России.

История 
Соревнования по кёрлингу на Универсиадах проводятся начиная с 2003 года. Это вид программы является обязательным для зимних Универсиад.

На прошлой Универсиаде 2017 в Казахстане среди мужских команд по кёрлингу победителем стали спортсмены Великобритании. У женщин победу праздновали спортсменки из Канады. Женская команда из России вышла в финал, но уступила победителям, команде Канады, со счётом 3:8. Мужская команда из России не смогла выйти в плей-офф из группы и заняла итоговое восьмое место.

Программа настоящих игр по сравнению с предыдущими не изменилась, были также разыграны два комплекта наград — у мужчин и у женщин. В соревнованиях приняли участие 10 команд женских и столько же мужских.

Правила участия 
В соответствии с Положением FISU, спортсмены должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты, обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2019 года (то есть допускаются только спортсмены, родившиеся между 1 января 1991 года и 31 декабря 2001 года).

Все матчи на турнире проводятся и судятся по международным правилам проведения соревнований по кёрлингу.

Календарь 
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;position:relative;"
|-
|style="width:2.5em; background:#00cc33; text-align:center"|ЦО||Церемония открытия
|style="width:2.5em; background:#3399ff; text-align:center"|●||Квалификации
|style="width:2.5em; background:#ffcc00; text-align:center"|2||Финалы соревнований
|style="width:2.5em; background:#ee3333; text-align:center"|ЦЗ||Церемония закрытия
|}

 Медалисты 

 Мужчины 

 Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

 Ход турнира 
Время начала матчей указано по UTC+7.

 Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в четвертьфиналы плей-офф

 Итоговое ранжирование команд на 2—3 местах, имеющих одинаковое количество побед, производилось по результату их личной встречи.
 Ранжирование команд на 4—6 местах, имеющих одинаковое количество побед, производилось по количеству побед в матчах между этими командами: 4-е место — Норвегия (2 победы), 5-е место — Швеция (1 победа), 6-е место — Чехия (0 побед).
 Ранжирование команд на 8—9 местах, имеющих одинаковое количество побед, производилось по результату их личной встречи.

Сессия 1. 3 марта, 14:00Сессия 2. 4 марта, 9:00Сессия 3. 4 марта, 19:00Сессия 4. 5 марта, 14:00Сессия 5. 6 марта, 9:00Сессия 6. 6 марта, 19:00Сессия 7. 7 марта, 14:00Сессия 8. 8 марта, 9:00Сессия 9. 8 марта, 19:00 Плей-офф 

Четвертьфиналы. 9 марта, 9:00Полуфиналы. 9 марта, 16:00Матч за 3-е место. 10 марта, 9:00Финал. 10 марта, 9:00 Итоговая классификация 

 Женщины 

 Составы команд (скипы выделены полужирным шрифтом) Ход турнира Время начала матчей указано по UTC+7.

 Групповой этап 

  команды, выходящие напрямую в полуфиналы плей-офф
  команды, выходящие в четвертьфиналы плей-офф

 Итоговое ранжирование команд на 1—3 местах, имеющих одинаковое количество побед, производилось по среднему значению тестовых бросков в дом (; в сантиметрах): 1-е место — Швеция (47,18 см), 2-е место — Россия (62,23 см), 3-е место — Канада (78,18 см).
 Ранжирование команд на 5—6 местах, имеющих одинаковое количество побед, производилось по результату их личной встречи.
 Ранжирование команд на 7—10 местах, имеющих одинаковое количество побед, производилось по количеству побед в матчах между этими командами: 7-е место — Япония (2 победы, выигрыш у Швейцарии), 8-е место — Швейцария (2 победы), 9-е место — Чехия (1 победа, выигрыш у Италии), 10-е место — Италия (1 победа).Сессия 1. 3 марта, 9:00Сессия 2. 3 марта, 19:00Сессия 3. 4 марта, 14:00Сессия 4. 5 марта, 9:00Сессия 5. 5 марта, 19:00Сессия 6. 6 марта, 14:00Сессия 7. 7 марта, 9:00Сессия 8. 7 марта, 19:00Сессия 9. 8 марта, 14:00

 Плей-офф Четвертьфиналы. 9 марта, 9:00Полуфиналы. 9 марта, 16:00Матч за 3-е место. 10 марта, 14:00Финал.' 10 марта, 14:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Кёрлинг (расписание и результаты) на сайте Универсиады 2017
 Результаты на сайте wu2019.worldcurling.org — WCF
 Кёрлинг на зимней Универсиаде 2019 (мужской турнир) — Всемирная федерация кёрлинга
 Кёрлинг на зимней Универсиаде 2019 (мужской турнир) — Всемирная федерация кёрлинга

2019 год в кёрлинге
Кёрлинг на зимней Универсиаде 2019
Международные соревнования по кёрлингу в России